Södermark steht für:

 Södermark, schwedischer Vame von Söörmarkku, Ort in Noormarkku, Pori, Finnland

Södermark ist der Familienname folgender Personen:

 Olof Johan Södermark (1790–1848), schwedischer Offizier, Maler, Grafiker und Bildhauer
 Per Södermark (1822–1889), schwedischer Maler